Vosges může být:
 Vogézy – francouzský název pohoří
 Vosges (departement) – francouzský departement v Lotrinsku
 Vosges du Nord (Severní Vogézy) – severní výběžek pohoří a přírodní park
 Place des Vosges – historické náměstí v Paříži

Externí odkazy